Лау́ра Ашо́товна Геворкя́н (; род. 28 января 1939, Ереван, Армянская ССР, СССР) — советская и армянская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Армянской ССР (1979).

Биография 
Лаура Геворкян родилась 28 января 1939 года в Ереване.

В 1962 году окончила актёрское отделение Ереванского художественно-театрального института (курс Армена Гулакяна). Работала в Армянском академическом драматическом театре имени Габриэла Сундукяна в Ереване.

Дебютировала в кино в 1968 году в советском приключенческом художественном фильме «Новые приключения неуловимых». Снималась в основном в фильмах своего супруга — кинорежиссёра Эдмонда Кеосаяна. Мать кинематографистов Давида Кеосаяна и Тиграна Кеосаяна.

Избранная фильмография

Актриса 
  — Новые приключения неуловимых — жена полковника Кудасова
  — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — сестра милосердия госпиталя «Кающаяся Магдалена»
  — Мужчины — жена Казаряна
  — Ксения, любимая жена Фёдора
  — Ущелье покинутых сказок — Арпен
  — Человек из «Олимпа» — эпизод
  — Когда наступает сентябрь — Нунэ Кондрикова, дочь Левона Погосяна
  — Поклонись наступившему дню
  — Звезда надежды — Сатеник
  — Забудьте слово «смерть» — эпизод
  — Легенда о скоморохе — Назан
  — Где-то плачет иволга… — Анн
  — Мы ещё встретимся — эпизод
  — Всадник, которого ждут — эпизод
  — Трое из нас (киноальманах, новелла «Иллюзия»)
  — Вознесение — Такуи Паруйровна

Награды 
 1979 — Заслуженная артистка Армянской ССР

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 91

Ссылки 
 
 Лаура Геворкян на сайте «КиноПоиск»

Лаура Ашотовна